Fly může znamenat:

 Fly (řeka) – řeka na ostrově Nová Guinea
 Fly (gejzír) – gejzír v Nevadě
 Fly (píseň) – píseň americké zpěvačky Hilary Duffové
 Fly (album) – hudební album zpěvačky Sarah Brightmanové z roku 1995

Externí odkazy